Thomas Beaufort, duque de Exeter KG (janeiro de 1377 - 31 de dezembro de 1426) foi um comandante militar inglês durante a Guerra dos Cem Anos , e brevemente Lord Chancellor da Inglaterra . Ele foi o terceiro dos quatro filhos de John of Gaunt, duque de Lancaster e sua amante Katherine Swynford . Para superar sua problemática paternidade, seus pais se casaram em 1396 e ele e seus irmãos foram legitimados em duas ocasiões distintas, em 1390 e novamente em 1397. Ele se casou com a filha de Sir Thomas Neville (falecido em 1387) de Hornby, Margaret Neville (nascida em 1384), que lhe deu um filho, Henry Beaufort. porém, morreu jovem.